Grassini ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Grassini, italienischstämmiger Musicaldarsteller im deutschsprachigen Raum
 Giuseppina Grassini (Joséphine Grassini; 1773–1850), italienische Opernsängerin (Alt)
 Paolo Grassini (* 1954), italienischer Regisseur